«Маркиза» () — французский художественный фильм режиссёра Веры Бельмон.

Сюжет 

Фильм рассказывает историю бурной жизни «маркизы» Дюпарк — дамы, имевшей дурную репутацию во время правления короля Людовика XIV. Красавица и куртизанка, выросшая в нищете, сумела обольстить огромное количество знатных мужчин и достичь высочайшего положения в обществе. Даже Мольер и Расин, как, впрочем, и сам «король-солнце» — Людовик XIV — не смогли устоять перед её очарованием.

В ролях 
 Софи Марсо — Маркиза Дюпарк
 Бернар Жиродо — Мольер
 Ламбер Вильсон — Расин
 Патрик Темсет — Гро-Рене
 Тьерри Лермитт — Людовик XIV
 Анемон — Ла Вуазен

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы о Людовике XIV
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Испании
Фильмы-драмы Швейцарии
Кинокомедии Франции
Кинокомедии Швейцарии
Кинокомедии Италии
Кинокомедии Испании
Кинокомедии 1997 года
Фильмы Испании 1997 года
Фильмы Швейцарии 1997 года
Фильмы France 3 Cinéma
Фильмы Canal+